Miejscowości w Polsce
 Barbarówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk

 Miejscowości na Ukrainie
 Barbarówka – wieś w rejonie dunajowieckim obwodu chmielnickiego
 Barbarówka – wieś w rejonie połońskim obwodu chmielnickiego
 Barbarówka – wieś w rejonie sławuckim obwodu chmielnickiego
 Barbarówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim